Хиксон (, ) — английская фамилия.

Известные носители 
  (1915—1995) — американская бейсболистка, чемпионка Женской профессиональной бейсбольной лиги в составе клуба «Расин Белльс» (1943, 1946).
 Хиксон, Альфред — британский теннисист, капитан национальной сборной на Международном теннисном турнире на траве (1913—1914).
  (род. 1984) — игрок в американский футбол в составе клубов НФЛ «Нью-Йорк Джайентс» и «Каролина Пантерз».
 Хиксон, Джей Джей (род. 1988) — американский баскетболист.
 Хиксон, Джеффри (1900—1978) — британский педагог и политик, мэр Кембриджа (1947—1949, 1962—1963).
 Хиксон, Джоан (1906—1998) — британская актриса, исполнительница роли мисс Марпл в серии телефильмов BBC.
  (1862—1920) — британский регбист, победитель Чемпионата домашних наций в состае сборной Англии (1890) и Чемпионата графств в составе команды Йоркшира (1889, 1890).
  (1929—2013) — британский футболист и тренер, тренер клубов «Баллимена Юнайтед» (1963—1964, 1967) и «Бангор» (1968).
  — британский молекулярный биолог, член Королевского общества (с 2010).
  (1891—1956) — американский фармацевт и политик, мэр Тампы (1943—1956).
 Хиксон, Кристен (в замужестве — Лиланд; р. 1992) — американская легкоатлетка, чемпионка Северной и Центральной Америк и Карибского бассейна по прыжкам с шестом (2015).
 Хиксон, Майкл (род. 1994) — американский прыгун в воду.
 Хиксон, Ричард Махони — британский военный и политический деятель, президент Совета Виргинских островов (1873—1879).
  (1944—2006) — американская легкоатлетка, пловчиха и игрок в настольный теннис, паралимпийская чемпионка по плаванию вольным стилем на 50 м частично на спине в классе 4 и частично на груди в классе 4 (1964), по метанию булавы в классе C (1964) и копья в классе B (1968) и классе 3 (1972).
 Хиксон, Сидней Джон (1859—1940) — британский зоолог.
 Хиксон, Тейлор (род. 1997) — канадская актриса.
  (род. 1985) — британский драматург, лауреат премии Кэрол Тамбор Эдинбургского фестиваля независимого театра (2008).
 Хиксон, Ян — автор спецификации Web Applications 1.0 и тестов Acid2 и Acid3.

См. также